Байрам Цурри ()

 Байрам Цурри (1862—1925) — национальный герой Албании.
 Байрам-Цурри — город в Албании, административный центр округа Тропоя .